Филармони́ческий орке́стр Ту́рку (, ) — финский симфонический оркестр из города Турку. Считается старейшим оркестром Финляндии, возводя свою историю к 1790 году, когда в городе было основано Музыкальное общество ().

С 1927 г. находится в ведении муниципальных властей.

С 1952 года большую часть концертов оркестр даёт в Концертном зале, расположенном на Дровяной площади города Турку.

Руководители оркестра 

 Тауно Ханникайнен (1927—1928)
 Тойво Хаапанен (1928—1929)
 Тауно Ханникайнен (1929—1939)
 Ээро Селин (1941—1962)
 Уле Эдгрен (1941—1962)
 Йорма Панула (1963—1965)
 Пааво Раутио (1965—1975)
 Пертти Пекканен (1975—1986)
 Игорь Безродный (1986—1990)
 Жак Мерсье (1990—1997)
 Ханну Линту (1998—2002)
 Тибор Боганьи (2003—2006)
 Петри Сакари (2007—2011)
 Лейф Сегерстам (с 2012)

Реквизиты 
 Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku
 Тел. +358 (0)2 262 0800, 262 0806 (группы)

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Турку
Музыка в Турку